Tuya puede referirse a:

 Adjetivo y pronombre posesivo femenino de la segunda persona del singular;
 Thuja, género de coníferas de la familia de los cipreses; era conocido en Etiopía como thyia, por la región etíope de Thyia.
Tuya, nombre de varios personajes en la mitología griega
Tuya (Thyia) también es un nombre derivado del griego antiguo θύω, que significa "perfume" o "sacrificio".
 Tuya (hacia el año 1290 a. C), reina egipcia de la dinastía XIX. También conocida como Tuy, Mut-Tuya o Mut-Tuy.
 Tuya, montaña con la cima llana de origen volcánico.
 TUYA, grupo de música.
Tuya, novela de la escritora argentina Claudia Piñeiro
Tuya, película basada en la novela susodicha
TUYA, plataforma de gestión de dispositivos inteligentes WIFI